La  est l'une des vingt-cinq circonscriptions législatives du Japon que compte la préfecture métropolitaine de Tokyo. Cette circonscription comptait  électeurs en date du .

Description géographique 

La dix-neuvième circonscription de Tōkyō correspond aux villes de Kokubunji, de Kodaira et de Nishitōkyō.

Députés

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Chambre des représentants du Japon

Circonscription législative au Japon